Будреви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Монтиньи-сюр-Об. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21090.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 60 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 26 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 13 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 50,0 %, в 1999 году было 51,3 %). Из 13 активных жителей работали 10 человек (7 мужчин и 3 женщины), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 13 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Будревиль 

Коммуны департамента Кот-д’Ор